Sèrum sanguini, component de la sang resultant després de permetre la coagulació d'aquesta i eliminar el coàgul resultant 
 Sèrum fisiològic, dissolució aquosa usada en diversos àmbits mèdics i de laboratoris
 Sèrum de mantega, producte lacti líquid de color blanc-groguenc, lleugerament menys espès que la nata, amb un contingut baix en greix, i de gust lleugerament agre
 Sèrum de llet, part líquida i transparent que s'obté després de fer quallar la llet